Märkische Forschungen bezeichnet:
 Märkische Forschungen (Zeitschrift), Zeitschrift zur Regionalgeschichte der Mark Brandenburg 1841–1887
 Märkische Forschungen (Roman), Roman von Günter de Bruyn von 1978
 Märkische Forschungen, DEFA-Film von Roland Gräf von 1981